Delon:
 Delon Armitage
 (Stanislaus Alexander Liauw) Delon Thamrin (* 1978, Yakarta)

 Apellido
 Alain (Fabien Maurice Marcel) Delon (* 1935, Sceaux), un actor de cine francés.
 Anthony Delon (* 1964, Los Ángeles), un actor francés.
 Michel Delon (* 1947, París), un historiador de la literatura francés.
 Nathalie Delon (1941–2021), una actriz y directora de cine francesa